Кипорт има више значења:
 Кипорт (Вашингтон)
 Кипорт (Њу Џерзи)